Макен Рахимжановна Рахимжанова (07.04.1952) — советская, казахская актриса театра, Народная артистка Казахстана (1996), лауреат Международных и республиканских театральных фестивалей.

Биография 
Родилась 7 апреля 1952 года в селе Жана Шаруа Енбекшиказахского района Алматинской области. В 1972 году окончила театральную студию  при Академического драматического театра им. М. Ауэзова. С 1972 года работает в Жамбылском областном казахском драматическом театре.

Роли в театре 
• С. Жунусов «Узники» - мисс юрист

• С. Шаймерденов «Әнім сен едің» - Каргаш

• Ян Солович «Тюленская лекаря» - Цилка 

• М. Акынжанов «Алтын сака» - Кунбала 

• М. Шамхалова «Свекровь и невестка» - Зарифа Севдат

• М. Шолохов «Мирный Дон» (часть 1) Наталья

• С. Муканов «Балуан Шолак» - Татьяна

• М. Мукашев «Парторг» - Шолпан 

• М. Акынжанов «Алтын сака» - Кунбала 

• Т. Нурмаганбетов «Стадо на пороге» - Фейруза

• Р. Мамулашвили «Асыл ана» - Девушка

• О. Дастанов «Пробудившаяся совесть» - Сулухан

• Д. Исабеков «Сестра» - Назила

• Б. Тогысбаев «Тревога» - Алена

• В. Шекспир «Отелло» - Дездемона

• Д. Исабеков «В ожидании завтра» - Алтын

• Ш. Елеукенов «Экзамен» - Назила

• А. Тажибаев «Ковер великодушия» - Кунсулу

• К. Мухамеджанов «Где ты, Хайдарбек?» - Мать

• Ш. Валиханов «Акнур» -Агнур

• А. Чехов «Иванов» - Анна

• К. Жетписбаев «Это моя судьба» - Роза 

• М. Искаков «Курмангазы» - Айжан

• Ш. Хусаинов «Наркоман» - Гульнафис

• Б. Мукаев «Тоят ночь» - Баян

• К. Мухамеджанов «Ангелы ли мы?» - Асыл 

• Б. Майлин «Приказ Талтанбая» - Кунжан

• Б. Мукаев «Поворот света» - Нурия 

• К. Баялиев «Возвращение» - Дамеш

• Ш. Айтматов «Бурная станция» - Укибала

• А. Амзеев «Черная старуха» - Кали 

• О. Букеев «Мой сын» - Карлыгаш

• Б. Абильдаев «Сыпатай батыр» - Женге

• З. Сооранбаева «Эпидемия» - Ансар 

• А. Тарази «Кылкопир» - Азиза 

• С. Балгабаев «Самая красивая невеста»

• Б. Абильдаев «Толе би» - Ханша 

• Т. Дуйсебаев «Эхо декабря» - Даметкен

• Иран-Гайб «Есть ли яд, который я не пил?» - Нурганым

• И. Сапарбай «Красавица из села» - Сандыгуль

• А. Бекбосынович «Битва на переправе» - Гульжан

• С. Ахмад «Восстание невест» - Фармон

• М. Ауэзов «Черный Кипчак Кобыланды» -Коклан

• М. Байжиев «Боги» - Сайраш 

• Г. Мусрепов «Козы Корпеш - Баян Сулу» - Макпал 

• Ж. Мольер «Медицина избавила от беды!» - Николь

• Э. Уахитов «Золотая стена» - Хадиша

• Ш. «Жан Дауа» - Мать 

• И. Содиков «Пять букв Апенди» - Рай и др.

Семья 
• Супруг - Ботабаев Оразхан (1948 г. р.) - пенсионер

• Дочери - Гульзада Ботабаева (1977 г.р.), Дана Ботабаева (1980 г.р.), Куралай Ботабаева (1987 г.р.).

Награды и звания 
 Заслуженная артистка Казахской ССР (1986)
 Народная артистка Казахстана (1996)
 Орден «Знак Почёта» (1976)
 Почётный гражданин Енбекшиказахского района

Ссылки 
• Кто есть кто в РК. Двухтомный справочник. Алматы, 2011.

• https://100janaesim.ruh.kz/ru/participants/2018/maken-rahimzhanova.html

Народные артисты Казахстана
Заслуженные артисты Казахской ССР